Capria puede hacer referencia a:

Capparis spinosa, arbusto denominado capria o alcaparro, conocido por sus capullos comestibles, las alcaparras.
Diego Capria, futbolista argentino.
Rubén Capria, futbolista argentino.